Parecis (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Parecis (Rondônia), gemeente in de  Braziliaanse deelstaat Rondônia